

Cinema, televisió i teatre 
 Moonlight (pel·lícula de 2002), pel·lícula de suspens neerlandesa
 Moonlight (pel·lícula de 2016), pel·lícula dramàtica estatunidenca
 Moonlight (pel·lícula de 1914), pel·lícula dramàtica estatunidenca
 Moonlight (sèrie de televisió), drama romàntic paranormal estatunidenc
 Moonlight, obra de teatre de Harold Pinter

Música 
Grups:
 Moonlight, grup de música polonès, d'estil metal gòtic/progressiu

Àlbums:
 Moonlight, àlbum de Plastic Tree
 Moonlight, àlbum de Hanni El Khatib
 Moonlight, àlbum de Steve Cole
 Moonlight, EP de Candy Coded

Cançons:
 "Moonlight", cançó de MAX
 "Moonlight", cançó de Sting, de la pel·lícula del 1995 Sabrina
 "Moonlight", cançó d'Ariana Grande, de l'àlbum Dangerous Woman
 "Moonlight", cançó de Bob Dylan, de l'àlbum Love and Theft
 "Moonlight", cançó de Barry Gibb que no es va publicar i que després va gravar Jerry Vale

Indrets 
 Moonlight, Indiana
 Moonlight, Kansas
 Moonlight, Virginia

Altres 
 Moonlight, vaixell que va naufragar al llac Superior
 Moonlight, novel·la de Rachel Hawthorne, de la sèrie Dark Guardian
 Moonlight, una implementació per GNU/Linux del framework web Microsoft Silverlight
 Thomas Moonlight (1833-1899), polític dels Estats Units

Vegeu també 
 MoonLITE, una missió espacial britànica que es va planejar
 "Moonlight Serenade", una cançó popular estatunidenca de Glenn Miller
 Moonlight Resonance, un drama televisiu de Hong Kong